Madonna del Sasso – comune del Piemonte.
Santuario della Madonna del Sasso (Madonna del Sasso) – santuario
Santuario della Madonna del Sasso di Locarno – santuario
Santuario della Madonna al Sasso (Pontassieve) – santuario